Ян Лаский: Лаский, Ян (старший) — примас Польши.
 Лаский, Ян (младший) — известный деятель Реформации XVI века, племянник примаса Яна Лаского.